Roschdestwenski-Kloster (russisch Рождественский монастырь Roschdestwenski monastyr „Kloster zur Geburt der Muttergottes“) steht für:

 Roschdestwenski-Kloster (Soligalitsch) in Soligalitsch, Oblast Kostroma, Russland
 Roschdestwenski-Kloster (Moskau) in Moskau, Russland
 Roschdestwenski-Kloster (Nowgorod) in Weliki Nowgorod, Oblast Nowgorod, Russland

Siehe auch:
 Kloster Roschen in Bulgarien